Spring Valley (Arizona)
Spring Valley (Califórnia)
Spring Valley (Illinois)
Spring Valley (Kentucky)
Spring Valley (Minnesota)
Spring Valley (Nevada)
Spring Valley (Nova Iorque)
Spring Valley (Ohio)
Spring Valley (Texas)
Spring Valley (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos